Wack est un nom propre germanique et africain qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1965-), arbitre allemand de football ;
  (* 1945), homme politique allemand, secrétaire d'État en Sarre
  (1875-1955), avocat et auteur américain.
 Pierre Wack (1922-1997), économiste, homme d’affaires et dirigeant français dans l'industrie pétrolière ;
  (1967-), joueur allemand de billard américain ;
  (1943-), homme politique allemand ;
  (1967-), évêque catholique américain.

Toponyme 

 Wack I, village du Cameroun de la commune de Mbe, dans le département de la Vina et la région de l'Adamaoua ;
 Wack II, village du Cameroun de la commune de Mbe, dans le département de la Vina et la région de l'Adamaoua ;
 Wack Ngouna, localité du Sénégal dans le département de Nioro du Rip.

Divers 
 WACK! Art and the Feminist Revolution, exposition d'art internationale féministe organisée en premier lieu au musée d'Art contemporain de Los Angeles en 2007.

Patronyme germanique
Patronyme allemand